Jeleabovka (în ) este localitatea de reședință a comunei Jeleabovka din raionul Nîjnohirskîi, Republica Autonomă Crimeea, Ucraina.

Demografie 

Conform recensământului din 2001, majoritatea populației localității Jeleabovka era vorbitoare de rusă (%), existând în minoritate și vorbitori de tătară crimeeană (%) și ucraineană (%).

Note 

Jeleabovka, Jeleabovka
Jeleabovka, Jeleabovka, Niîjnohirskiîi
Jeleabovka, Jeleabovka, Niîjnohirskiîi, Crimeea